Lîle Buffon est en réalité composée de deux îlots rocheux. Revendiquée par la France, elle est située dans l'archipel de Pointe Géologie et fait partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit de deux îles rocheuses contiguës, situées à l'est de l'île des Pétrels. Elles ont été nommées en l'honneur de Georges Buffon.

Histoire 

Dans les années 1980 d’importants travaux ont été réalisés pour relier entre elles les îles  Buffon, Cuvier et du Lion afin de construire une piste d’atterrissage pour avions grands porteurs. Ce projet n’a jamais pu être mené à terme, notamment en raison de 
la destruction par la mer d’une partie de la plateforme ainsi créée. Ces travaux ont entrainé la destruction  des sites de reproduction d’environ  couples de manchot Adélie, 210 couples de Pétrel des neiges, 170 couples de Damier du Cap, 180 couples d’Océanite de Wilson et de 3 couples de Labbe de McCormick.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Buffon
Toponyme évoquant une personnalité